Candide Pralong ist der Name folgender Personen:

* Candide Pralong (Bergsteiger) (um 1939–1988), Schweizer Bergsteiger 
 Candide Pralong (Skilangläufer) (* 1990), Schweizer Skilangläufer